

Personnalités 

 Adrien Seguret (né en 1998), joueur français de rugby à XV ;
 Amans Joseph Henri de Séguret (1784-1835), magistrat et député français ;
 Christian Séguret (né en 1955), musicien multi-instrumentiste français ;
 Didier Seguret (né en 1958), cavalier français de concours complet ;
 Julienne Séguret (1891-1981), écrivaine française en langue d'oc ;
 Paulette Seguret née Jacquier (1918-1975), résistante française.

Lieux 

 Séguret, village et commune dans le département de Vaucluse en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en France.
 Séguret, vin produit sur la commune de Séguret, dans le département de Vaucluse.